Contea di Hutchinson o Hutchinson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hutchinson (Dakota del Sud)
 Contea di Hutchinson (Texas)